Il singolare del Moscow Ladies Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Magdalena Maleeva era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–2 Elena Makarova.

Teste di serie

  Magdalena Maleeva (campionessa)
  Helena Suková (primo turno)
  Sabine Appelmans (quarti di finale)
  Kristie Boogert (primo turno)

 Silvia Farina (primo turno) 
 Åsa Svensson (quarti di finale) 
 Elena Makarova (finale) 
 Elena Lichovceva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Moscow Ladies Open 1995